O Índice de Qualidade de Vida da Economist Intelligence Unit é baseado em uma metodologia única que liga os resultados subjetivos de pesquisas de satisfação de vida com os determinantes objetivos de qualidade de vida entre os países. O índice foi calculado em 2005 e inclui dados de 111 países e territórios.

Ranking de 2013

Ranking de 2005 

111 países e territórios foram incluídos no ranking de 2005.

Índices de classificação de países
Qualidade de vida